Ghulam Muhammad Tarzi – poeta, scrittore e militare afghano
 Mahmud Tarzi – politico, diplomatico, giornalista, scrittore e poeta afghano
 Soraya Tarzi – prima regina consorte del regno dell'Afghanistan come moglie del re Amānullāh Khān